Судья Дредд — персонаж из серии комиксов 2000 AD.

Также:
 Судья Дредд — экранизация комикса 1995 года.
 Судья Дредд — экранизация комикса 2012 года.
 Судья Дредд — настольная игра по мотивам комикса.
 Judge Dredd — компьютерная игра 1995 года по мотивам комикса.
 Judge Dredd: Dredd vs. Death — компьютерная игра 2003 года по мотивам комикса.
 Судья Дредд: Суперзлодей — мультсериал 2014 года.